Bernac kan syfta på:

 Bernac, Charente, fransk kommun i departementet Charente
 Bernac, Tarn, fransk kommun i departementet Tarn
 Bernac-Debat, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Bernac-Dessus, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Loubès-Bernac, fransk kommun i departementet Lot-et-Garonne department